Tovarnjak kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Otok Ilovik, ö, Gorski kotar, 
 Tovarnjak (ö i Kroatien), Šibenik-Knins län, 

Robotskapade Kroatienförgreningar